Czarnen ist ein deutscher Ortsname:
 Czarnen, 1938 bis 1945 Scharnen, Dorf im Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Czarne (Dubeninki), Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Czarnen, 1938 bis 1945 Herzogsdorf, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Czarne (Orzysz), Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Czarnen, Dorf im Kreis Preußisch Stargard, Westpreußen, seit 1945: Czarne (Kaliska), Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern, Polen